Ластуни има више значења:

 Ластуни (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Ластуни (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији